NN, Nn, nn oz. N.N. je kratica, ki lahko pomeni:
Nomen nescio
Northampton
Netscape Navigator
Newport News